Joseph Coymans (1621-1677), Nederlands ondernemer
Joseph Coymans (1656-1720), Nederlands bewindvoerder van de West-Indische Compagnie (neef van eerstgenoemde)

Zie ook
Coymans (familie)